Градара — топоним. Может означать:

 Градара — коммуна в Италии в провинции Романья.
 Градара — средневековый замок в Италии в одноимённой коммуне.